Most Hvězdonice může označovat dvě mostní stavby ve středočeské obci Hvězdonice:

 Dálniční most Hvězdonice – most, na kterém dálnice D1 překonává údolí Sázavy
 Visutá lávka Hvězdonice – lávka pro pěší přes Sázavu